Partido Colorado bezeichnet:
 Partido Colorado (Paraguay)
 Partido Colorado (Uruguay)